L'aire urbaine de Sarreguemines est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Sarreguemines (partie française). Composée de 24 communes de la Moselle, elle comptait  en 2016. 

L'aire d'influence de l'agglomération de Sarreguemines s'étend également en Allemagne, mais les communes allemandes ne sont pas prises en compte par l'INSEE.

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Sarreguemines est composée de 24 communes, situées dans la Moselle et le Bas-Rhin. En 1999, ses  habitants faisaient d'elle la  urbaine de France.

L'aire urbaine de Sarreguemines est rattachée à l'espace urbain Est.

Communes

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes de la Moselle 
 Communes du Bas-Rhin

Sarreguemines